Bross ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Broos (* 2002), belgische DJ und Musikproduzentin
 Fritz Herbert Bross (1910–1976), deutscher Puppenbauer

 Wiktor Bross (1903–1994), polnischer Chirurg
 William Bross (1813–1890), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Broß
 Bros
 Brosse
 Brosz
 Pross